Ruffiac kan syfta på:
 Ruffiac, Lot-et-Garonne
 Ruffiac, Morbihan